Виктор Иванович Ларин (род. 4 декабря 1932, Ашхабад) — советский, российский учёный-, академик Международной академии минеральных ресурсов, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Биография 
С 1950 года работал в гидрологической экспедиции Туркменского Геологического управления, в 1955 г. — в тематической партии ВГНИГНИ в качестве коллектора. В 1956 г. окончил Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина по специальности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

В 1957—1958 гг. — геолог в Туркменской экспедиции МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1958—1959 гг. — инженер во ВНИИГАЗЕ.

С 1960 г. преподавал в Московском институте газовой промышленности им. Губкина, с 1968 г. — доцент, с 1987 г. — профессор кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа.

В 1965—1966 г. работал заведующим кафедрой геологии в алжирском нефтяном текстильном центре. В 1989 г. читал цикл лекций в Высшей школе Министерства базовой промышленности в Гаване.

Научная деятельность 
В 1962 г. защитил кандидатскую, в 1984 г. — докторскую диссертацию.

Автор более 115 научных работ, патента на изобретение способа разведки газовых залежей антиклинальных структур в пластовых и массивных природных резервуарах, зарегистрированного 10 ноября 1996 года.

Избранные труды 
 
 
 Ларин В. И. Образование и интенсивность формирования залежей нефти и газа // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. — 2007. — № 3. — С. 54-59.

Награды 
 почётные грамоты ректората института,
 почётная грамота Президиума Верховного Совета Туркменской ССР (1980) — за подготовку кадров и вклад в нефтяную отрасль Туркмении.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина